

Eventi

Impero romano 
 1º gennaio - Caligola inaugura il quarto consolato e lo esercita per 6 giorni.
 24 gennaio - Caligola è assassinato, suo zio Claudio è incoronato imperatore romano.
 Claudio concede a Erode Agrippa I la Giudea e la Samaria, e nomina suo fratello Erode tetrarca di Calcide.
 La moglie di Claudio, Messalina, persuade suo marito a cacciare in esilio Seneca in Corsica con l'accusa di aver commesso adulterio con Giulia Livilla.
 Le truppe romane bloccano un attacco delle tribù germaniche lungo il fiume Reno.

Asia 
 L'imperatore Guangwu (dinastia Han) depone l'imperatrice sua moglie, Guo Shentong. Al posto di quest'ultima pone la sua consorte Yin Lihua.

Religioni 
 L'imperatore romano Claudio ripristina la libertà religiosa per gli Ebrei in tutto il territorio imperiale, ma vieta agli Ebrei di Roma qualsiasi attività di proselitismo.
 La morte di Caligola salva gli Ebrei di Gerusalemme dalla repressione, a seguito del loro rifiuto di far porre una statua raffigurante proprio Caligola all'interno del Tempio di Gerusalemme.

Nati

Morti

Calendario

Altri progetti 

 041